Stora Axsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Axsjön, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (19,6 ha)
Stora Axsjön (Lerbäcks socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (7,51 ha)
Stora Axsjön (Tysslinge socken, Närke), sjö i Örebro kommun,  (50,5 ha)

Se även
Axsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn